Piquant peut désigner :
 L'Épine des plantes ou des animaux.
 La sensation de pseudo-chaleur, par exemple due à la capsaïcine du piment.